Saint-Augustin est un nom de lieu ou d'édifice honorant le docteur de l'Église Saint Augustin d'Hippone (354-430). Il peut désigner :

Toponyme



Saint-Augustin (Le Golfe-du-Saint-Laurent), municipalité de l'est de la Côte-Nord
 Saint-Augustin (Maria-Chapdelaine), paroisse au Saguenay–Lac-Saint-Jean
 Saint-Augustin-de-Desmaures, municipalité en banlieue de la Ville de Québec
 Rivière Saint-Augustin, un cours d'eau de la Côte-Nord.



Agglomérations 
communes :
 Saint-Augustin (Charente-Maritime)
 Saint-Augustin (Corrèze)
 Saint-Augustin (Pas-de-Calais)
 Saint-Augustin (Seine-et-Marne)
 Saint-Augustin-des-Bois
 Saint-Augustin-lès-Angers, ancienne commune de Maine-et-Loire fusionnée à Angers en 1793
quartier :
 Saint-Augustin, quartier de Bordeaux

Édifices 
 Saint-Augustin, station de métro du  de Paris.
 Saint-Augustin église parisienne dans le  de Paris.
 Le Collège Saint-Augustin de Bitche, collège-lycée et classe préparatoires à Bitche, Moselle.
 Le Collège Saint-Augustin de Gerpinnes, établissement scolaire libre subventionné de la Communauté française de Belgique.
 Saint-Augustin est une église catholique située à la Ravine des Cabris, sur la commune de Saint-Pierre (La Réunion)

Sankt Augustin, une ville dans l'arrondisseent de Rhin-Sieg en Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Saint-Augustin (Madagascar).
 Baie de Saint-Augustin.
 Cap Saint-Augustin

Saint Augustine, une ville de Floride

Autres 
 Saint-Augustin, titre cardinalice.

Homonymie de toponyme